Stammham (Altötting), une commune de Haute-Bavière (Allemagne)
 Stammham (Eichstätt), une commune de Haute-Bavière (Allemagne)